Эннекен (; в старых русских источниках Геннекен) — французская фамилия. 

Известные носители:

 Эннекен, Альфред Неокль (1842—1887) — французский драматург.
 Эннекен, Антуан (1786—1840) — французский писатель, политик, общественный деятель и адвокат.
 Эннекен, Бенжамин (род. 1984) — французский тяжелоатлет, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы.
 Эннекен, Виктор (1816—1854) — французский политический и общественный деятель.
 Эннекен, Морис (1863—1926) — французский драматург.
 Эннекен, Филипп Огюст (1762—1833) — французский художник.
 Эннекен, Эмиль (1858—1888) — французский писатель, журналист, издатель, литературный критик и философ.